Hofmüller ist der Nachname folgender Personen:

 Max Hofmüller (1881–1981), deutscher Opernsänger (Tenor), Regisseur, Generalmusikdirektor und Intendant, Sohn von Sebastian Hofmüller